Sikukia är ett släkte av fiskar. Sikukia ingår i familjen karpfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Karpfiskar
Sikukia

zh:鲤科#短吻魚屬（Sikukia）